Eli Plut – ex sciatrice alpina slovena
 Paul Plut – cantante austriaco
 Silvo Plut – serial killer sloveno
 Vito Plut – calciatore sloveno, attaccante